Noble megye, megye Indiana államban
Noble megye, megye Ohio államban
Noble megye, megye Oklahoma államban